Der Kanton Barneville-Carteret war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cherbourg, im Département Manche und in der Region Normandie; sein Hauptort war Barneville-Carteret. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Dieudonné Renaux (DVG).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Barnevillecarteret
Aufgelöst 2015